Serienbilder steht für:
 fotografische Bilder im Rahmen der Serienfotografie
 Gemälde einer (meist fortlaufend) betitelten Bilderserie